Декан може да се отнася за:
 Декан, ръководител на университетски факултет;
 Декан, алкан;
 Декан, плато в Индия;
 Декан, младши офицер в древноримските легиони, който е командвал 10 войника и е спял в една палатка с тях.